Příjmení Šeptulin () má více nositelů:

 Alexandr Šeptulin (1929–1993), sovětský filozof
 Nikolaj Šeptulin (1969–2018), ruský filmový režisér a scenárista